Dies ist eine der beiden Verteilungskarten zur Backsteingotik in Niedersachsen und Bremen:
 Backsteinbauwerke der Gotik/Verteilung in Niedersachsen
 Backsteinbauwerke der Gotik/Verteilung zwischen Bremen und Groningen 
Von besonderem Interesse sind hier die Häufungsgebiete in den niedersächsischen Frieslanden und in der westlich angrenzenden niederländischen Provinz Groningen.

Siehe auch 

 Liste der Bauwerke der norddeutschen und rheinischen Backsteingotik in Deutschland → Niedersachsen und Bremen
 Portalseite Backsteinbauwerke der Gotik

Alle detaillierten Verteilungskarten – Atlas der Backsteingotik:

Hier sind sämtliche Orte Europas mit gotischen Backsteinbauten eingetragen, auch die weniger als 15 % mit mediterranen Backsteinstilen.
Die interaktiven Karten sind für Mobilgeräte nicht gut geeignet, da dort die Ortsnamen nicht angezeigt werden.
Und die Software funktioniert nur bis zu etwas über 300 Ortspunkten, was Unterteilungen erfordert.
Darum gibt es auch Karten ohne Dialogfunktion, erstellt aus Screenshots der interaktiven Karten.
Wo die Zuschnitte der interaktiven und der nicht-interaktiven Karte gleich sind, steht der Screenshot (mit Ortsnamen) unten auf der Seite der interaktiven Karte.

!Verteilung
Backsteingotik Veteilungskarte
Verteilungskarte